Die Internazionali BNL d'Italia 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis zum 21. Mai 2012 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das fünfte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković. Im Finale, das wegen Regen um einen Tag verschoben werden musste, traf er wie schon im Vorjahr auf Rafael Nadal, musste sich jedoch diesmal in zwei Sätzen geschlagen geben. Nadal gewann damit nach 2005, 2006, 2007, 2009 und 2010 zum sechsten Mal den Titel bei diesem Turnier. In der laufenden Saison war es sein dritter Turniergewinn und nach Monte Carlo sein zweiter Masters-Titel, wodurch er nun mit insgesamt 21 Masters-Titeln wieder alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie ist. In seiner Karriere hat Nadal nun insgesamt 49 ATP-Turniere gewonnen, davon 35 auf Sandplatz. Größte Überraschung des Turniers war der italienische Publikumsliebling Andreas Seppi, der durch Dreisatzsiege über die besser platzierten John Isner und Stanislas Wawrinka erstmals das Viertelfinale bei diesem größten italienischen Turnier erreichte.

Im Doppel traten John Isner und Sam Querrey zur Titelverteidigung an, sie schieden jedoch bereits in der ersten Runde aus. Im Finale gewannen Marcel Granollers und Marc López in zwei Sätzen gegen Łukasz Kubot und Janko Tipsarević und sicherten sich damit ihren ersten gemeinsamen Titel. Für Granollers war es der siebte ATP-Titel seiner Karriere und dabei der erste aus der Masters-Kategorie, für López ebenfalls der siebte ATP-Titel, dabei aber bereits der dritte Masters-Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 12. Mai 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 67 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 82 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Rom